proloog (vorm) - inleiding van onder andere verhaal, tekst, muziek, toneel
proloog (wielrennen) - inleidende ronde voordat een eigenlijke, uit meer ronden bestaande, wedstrijd begint
Proloog (tijdschrift) - tijdschrift
Toneelwerkgroep Proloog - voormalige toneelgroep

Zie ook
 epiloog - het antoniem van proloog